Baldwinville bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baldwinville (Georgia), im Talbot County
 Baldwinville (Massachusetts), im Worcester County

Siehe auch:
 Baldwinsville